HMS Tuscan ist der Name folgender Schiffe:

 Tuscan, späterer Name der Ronco (1808), französische Brig
 HMS Tuscan (1919), Zerstörer der S-Klasse (1917), Stapellauf 1919, verschrottet 1932
 HMS Tuscan (R56), Zerstörer der S- bis W-Klasse, Stapellauf 1942, verschrottet 1966